Louisy ist der Name von

 Allan Louisy (Sir Allan Fitzgerald Laurent Louisy; 1916–2011), zweiter Premierminister des unabhängigen Karibikstaates Saint Lucia
 Pearlette Louisy (* 1946), amtierende Generalgouverneurin von St. Lucia